Pojem Bladen je nejednoznačný a může mít následující významy:

Geografický název 
 Bladen – ves v USA v Nebrasce ve Webster County
 Bladen County – okres v USA v Severní Karolíně
 Bladen – německý název obce Sappada v Itálii, v oblasti Benátsko v provincii Belluno
 Bladen – německý název vsi Włodzienin v Opolském vojvodství, v powiatu głubczyckém, ve gmině Branice

Příjmení 
 Ronald Bladen – americký malíř a sochař (1918–1988)